Stara Kamionka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie sokólskim, w gminie Sokółka 
 Stara Kamionka – wieś w województwie podlaskim, w powiecie suwalskim, w gminie Bakałarzewo

Zobacz też 
 Kamionka Stara, Gromada Kamionka Stara, Gromada Kamionka